Buczkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Buczkowski (1930–2010), österreichische Schauspielerin
 Bob Buczkowski (1964–2018), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 George Buczkowski, polnischer Bildhauer
 Jen Buczkowski (* 1985), US-amerikanische Fußballspielerin
 Leonard Buczkowski (1900–1967), polnischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Leopold Buczkowski (1905–1989), polnischer Schriftsteller, Maler und Grafiker
 Zbigniew Buczkowski (* 1951), polnischer Schauspieler

Buczkowski ist auch der Name eines Asteroiden:
 (8829) Buczkowski

Siehe auch:
 Buschkowsky